Alfred Palmaert est né le  à Anvers, en Belgique. Il s'engage à la Légion étrangère à l'âge de 17 ans, 4 mois et 17 jours ; il est obligé de mentir sur son âge pour passer la sélection.

Sergent à la  compagnie du Régiment étranger, il est blessé lors de la bataille de Camerone durant la campagne du Mexique. Fait prisonnier, il est libéré en échange d'un colonel mexicain captif, le  à Coscomatepec.

Il fut décoré de la médaille militaire après le combat.

Sources 
 Division Histoire et Patrimoine de la Légion étrangère et revue Képi blanc

Personnalité ayant servi à la Légion étrangère
Militaire français de l'expédition du Mexique
Naissance en juin 1842
Date de décès non renseignée (XIXe siècle)